Győri László
Győri László (1940–2008) labdarúgó-játékvezető
Győri László (1942–) költő, könyvtáros
Győri László (1944–) szobrász
Győri László rendőr dandártábornok
Győry László
 Győry László (1944–) kertészmérnök
hasonló nevűek
J. Győri László (1954–) újságíró, műfordító, a Magyar Rádió szerkesztője